Влади́мир Пугачёв:
 Пугачёв, Владимир Владимирович (1923—1998) — советский и российский историк, профессор Саратовского экономического института.
 Пугачёв, Владимир Николаевич (род. 1969) — российский художник.
 Пугачёв, Владимир Семёнович (1911—1998) — советский и российский учёный в области прикладной математики, механики, кибернетики; академик АН СССР (1981).